Aceasta este lista celor 281 de comune din departamentul  Vienne  din Franța.

(CAP) Communauté d'agglomération de Poitiers, creată în 2000.
(CAC) Communauté d'agglomération du Pays Châtelleraudais, creată în 2001.

Vienne